Schweizergarde steht für eine Gruppe Schweizer Soldaten – meist mit eigenem Kommando – in fremden Diensten:

Übersichtsartikel
 Schweizer Truppen in fremden Diensten

Einzelne Gruppen
 Päpstliche Schweizergarde
 Leibwächter der päpstlichen Legaten, siehe Schweizer Truppen in vatikanischen Diensten
 Leibgarde der französischen Könige, genannt Hundertschweizer, siehe Schweizer Truppen in französischen Diensten für das Königshaus der Valois 1480–1589
 Garderegiment der französischen Könige, siehe Gardes suisses (Frankreich)
 Schweizergarde des Grafen von Artois, siehe Compagnie des Suisses de Monsieur le comte d’Artois
 Leibgarde des niederländischen Hauses Oranien, genannt Guardes Zwitzers,  siehe Schweizer Truppen in niederländischen Diensten
 Schweizergarde der Adelsrepublik Genua, siehe Schweizer Truppen in genuesischen Diensten
 Schweizergarde der lothringischen Herzöge, siehe Schweizer Truppen in lothringischen Diensten
 Schweizergarde der sayoyischen Herzöge, siehe Schweizer  Truppen in savoyischen Diensten
 Eidgenössische Garde der Republik Lucca, siehe Eidgenössische Garde der Republik Lucca
 Palastgarde der sächsischen Kurfürsten, siehe Schweizer Truppen in sächsischen Diensten
 Hundertschweizer des Hauses Habsburg, siehe Schweizer Truppen in österreichischen Diensten
 Schweizer Palastwache der brandenburgischen Kurfürsten, siehe Schweizer Truppen in preußischen Diensten
 Garderegiment des Königs von Neapel und Sizilien, siehe Schweizer Truppen in neapolitanischen Diensten
 Palastwache des königlichen Schlosses in Kopenhagen, siehe Schweizer Truppen in fremden Diensten